Sebastopol
, um encouraçado russo da Classe Gangut
Sebastopol (Califórnia)
Sebastopol (Mississippi)
Forte Sebastopol
Cerco de Sebastopol

Desambiguações de topônimos